České příjmení Neruda nese více různých osobností:

 Alois Neruda (1837–1899) – český violoncellista
 František Xaver Neruda (Franz; 1843–1915) – moravský violoncellista
 Jan Neruda (1834–1891) – český básník a novinář
 Jan Chrysostomus Neruda (1705–1763) – český houslista a hudební skladatel
 Jan Křtitel Jiří Neruda (asi 1707–1780) – český houslista a hudební skladatel
 Josef Neruda (1807–1875) – český varhaník a hudební pedagog
 Petr Neruda – český paleoantropolog
 Pablo Neruda (1904–1973) – chilský básník
 Stanislav Neruda (* 1974) – český hokejista, brankář

 ženská podoba
 Danuše Nerudová (* 1978) – česká ekonomka a pedagožka, rektorka Masarykovy univerzity

jiný význam
 Nerudy – opak rudy
 Neruda (hudební skupina) – skupina Romana Holého
 Neruda (kráter) – kráter na Merkuru

Podobné názvy 
 Nerudova

Česká příjmení